Bollin ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Bollin-Flade (* 1956), deutsche Unternehmerin
 Eugen Bollin (* 1939), Schweizer Benediktiner, bildender Künstler, Lyriker und Kunstpädagoge
 Jörg Bollin (* 1944), deutscher Bildhauer
 Jörg Bollin (* 1980), deutscher Dirigent

Bollin steht außerdem für:
 Bollin (Fluss), ein Nebenfluss in England
 Bollin (Streymoy), Berg auf der Insel Streymoy, Färöer

Siehe auch:
 Bolin
 Bolline, ein eher praktisch benutztes Messer des Wicca-Kult, im Gegensatz dazu das rituell benutzte Athame